Los seymouriamorfos (Seymouriamorpha) son un clado de tetrápodos que habitaron a lo largo del período Pérmico en lo que hoy es Europa, Norteamérica y Asia. Presentaban tamaños que variaban desde 30 hasta 150 cm, además de un desarrollo larval.

Taxonomía 
 Reptiliomorpha
 Orden Seymouriamorpha
 Utegenia
 Familia Waggoneriidae
 Waggoneria
 Familia Kotlassiidae
 Biarmica
 Enosuchus
 Kotlassia
 Microphon
 Leptoropha
 Familia Karpinskiosauridae
 Buzulukia
 Karpinskiosaurus
 Familia Discosauriscidae
 Ariekanerpeton
 Discosauriscus
 Makowskia
 Spinarerpeton
 Familia Seymouriidae
 Gnorhinosuchus
 Nyctiboetus
 Rhinosauriscus
 Seymouria

Cladograma basado en la publicación de Ruta, Jeffery, & Coates (2003):

Cladograma basado en la publicación de Klembara (2009) & Klembara (2010):

Referencias 

 Carroll, R. L. (1988) Vertebrate Paleontology and Evolution. WH Freeman & Co.
 Benton, M. J. (2004) Vertebrate Palaeontology, 3rd Ed. Blackwell Science Ltd.
 Klembara, J. (1995) . Paläontologische Zeitschrift 69:265-281.
 Klembara, J. & Ruta, M. (2005) The seymouriamorph tetrapod Ariekanerpeton sigalovi from the Lower Permian of Tadzhikistan. Part II: Postcranial anatomy and relationships. Transactions of the Royal Society of Edinburgh: Earth Sciences 96:71-93.
 Laurin, M. (1995) Comparative cranial anatomy of Seymouria sanjuanensis (Tetrapoda: Batrachosauria) from the Lower Permian of Utah and New Mexico. PaleoBios 16(4):1-8.
 Laurin, M. (1996a) A reappraisal of Utegenia, a Permo-Carboniferous seymouriamorph (Tetrapoda: Batrachosauria) from Kazakhstan. Journal of Vertebrate Paleontology 16(3):374-383.
 Laurin M. (1996b) A reevaluation of Ariekanerpeton, a Lower Permian seymouriamorph (Tetrapoda: Seymouriamorpha) from Tadzhikistan. Journal of Vertebrate Paleontology 16:653-665.
 Laurin, M. & Reisz, R. R. (1997) A new perspective on tetrapod phylogeny. In S. Sumida and K. Martin (eds.) Amniotes Origins: Completing the Transition to Land: 9-59. London: Academic Press.

Enlaces externos 
 Seymouriamorpha en Tree of Life.
 Seymouriamorpha en Palaeos.com